St. Marien und St. Nikolaus ist der Name mehrerer Kirchenbauten:
 Klosterkirche St. Marien und St. Nikolaus in Jerichow, Sachsen-Anhalt, siehe Kloster Jerichow
 St. Marien und St. Nikolaus (Brincke), Schlosskapelle des Schloss Brincke in Barnhausen, Nordrhein-Westfalen